Кокуши — упразднённая в 2007 году деревня в Даровском районе Кировской области. Находилась на территории современного Верховонданского сельского поселения.

География 
Расположена у административной границы с Костромской областью. Рядом протекает река Луптюг.

Ближайшие населённые пункты 
 д. Манинцы (↑ 1.7 км)
 д. Быркун 4-й (↘ ≈2.3 км)
 д. Лебеди (← 2.7 км)
 д. Кошкари (↓ 3.5 км)
 д. Быркун (↘ 3.6 км)
 д. Рогачи (↙ 3.9 км)
 д. Малые Лебеди (← 4 км)
 поч. Вторые Манинцы (↗ ≈4 км)

Топонимика 
Список населённых мест Вятской губернии 1859—1873 гг. населённый пункт приводит как': При рч. Луптюге и Лосовке (Кокуши).

История 
Упразднён Законом Кировской области № 86-ЗО от 21.02.2007.

Население 
Список населённых пунктов Кировской области по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года приводит данные по деревне Кокуши: прописано 27 человек, из них	10 мужчин,	17 женщин (Источник: 1. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.)

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2007 году
Упразднённые населённые пункты Даровского района